Arctophila (plant), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)
Arctophila (zweefvlieg), een geslacht van vliegen uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae)